

Крамарівка — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт

Села:
 Крамарівка — Харківська область, Ізюмський район
 Крамарівка — Харківська область, Коломацький район